Själö kan syfta på flera öar, bland annat:

 Själö, Houtskär – en ö invid Skiftet, på gränsen mellan Houtskär och Iniö i Egentliga Finland.
 Själö, Nagu – en ö med forskningsstation vid Erstan, i Nagu i Egentliga Finland
 Själön eller Stor-Själö – en holme i den yttre skärgården i Raseborg i Nyland
 Lilla Själö – en mindre holme invid Själön
 Själö, Ingå – en ö utanför Orslandet i Ingå i Nyland

Se även 
 Själö kyrka –  en träkyrka på Själö i Nagu